Граф де Монтихо — испанский дворянский титул. Он был создан королем Испании Филиппом III в 1599 году для Хуана Мануэля Портокарреро и Мануэль де Вильена, сына Кристобаля Осорио Портокарреро и Марии-Мануэль де Вильена и Мендоса, 1-го сеньора де де Монтихо и внука по отцовской линии Хуана Портокарреро, 1-го маркиза де Вильянуэва-дель-Фресно, и внука Хуана Мануэля де Вильена и Сильва, 3-го сеньора де Челес.

Название графского титула происходит от названия муниципалитета Монтихо в провинции Бадахос, автономное сообщество Эстремадура (Испания).

История 
Вилла де Монтихо была продана 1 января 1550 года маркизу де Вильянуэва-дель-Фресно, который основал сеньорию де Монтихо. 13 декабря 1599 года указом короля Испании Филиппа III Хуан Мануэль Портокарреро и Мануэль де Вильена получил титул 1-го графа де Монтихо.

В 1658 году король Испании Карлос II пожаловал звание гранда Испании Кристобалю Портокарреро де Гусману Луне и Энрикесу, 3-му графу де Монтихо.

Мария Франсиска де Солес Портокарреро, 6-я графиня де Монтихо, была матерью Киприано Палафокса и Портокарреро, 7-го графа де Монтихо, отца Эухении де Монтихо, супруги императора Франции Наполеона III, и Франсиски, которая стала женой 15-го герцога де Альба.

Сеньоры де Монтихо 
 Кристобаль Осорио Портокарреро (1502—1571), сеньор де Монтихо
 Супруга — Мария Мануэль де Вильена и Мендоса, дочь Хуана Мануэля де Вильены и Сильвы, 3-го сеньора де Челес, и Изабеллы де Мендосы, сестры Хуаны де Мендосы герцогини де Браганса, супруги Жайме I, герцога де Браганса, наследного принца Португалии.

Графы де Монтихо

История графов де Монтихо 

 Хуан Мануэль Портокарреро и Мануэль де Вильена (ум. 1610), 1-й граф де Монтихо. Бездетен, ему наследовал его брат.
 Супруга — Мария Манрике де Мессия Каррильо (ум. 1608), дочь 1-го маркиза де Ла Гуардия.

 Кристобаль Портокарреро Осорио (1560—1616), 2-й граф де Монтихо. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Антония де Луна и Энрикес де Альманса (1570- ?), дочь 7-го сеньора де Фуэнтидуэнья.

 Кристобаль Осорио Портокарреро (1598—1658), 3-й граф де Монтихо. Ему наследовал его внук.
 Супруга — Анна де Луна и Мендоса (1595—1658), 2-я графиня де Фуэнтидуэнья.

 Кристобаль Портокарреро де Гусман Луна и Энрикес (1638—1704), 4-й граф де Монтихо, 3-й граф де Фуэнтидуэнья и 8-й маркиз де Ла-Альгаба.
 Супруга — Урсула де ла Серда и Лейва (1643—1683).
 Супруга — Виктория де Толедо.
 Супруга — Мария Фунес де Вильяльпандо и Монрой (1670—1738), 4-я маркиза де Осера.

 Кристобаль Грегорио Портокарреро и Фунес де Вильяльпандо (1692—1763), 5-й граф де Монтихо, 4-й граф де Фуэнтидуэнья, 9-й маркиз де Ла-Альгаба и 5-й маркиз де Осера. Ему наследовала его внучка.
 Супруга — Мария Фернандес де Кордоба и Портокарреро.

 Мария Франсиска де Салес Портокарреро де Гусман и Суньига (1754—1808), 6-я графиня де Монтихо, 5-я графиня де Фуэнтидуэнья, 10-я маркиза де Ла-Альгаба и 6-я маркиза де Осера. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).

 Эухенио Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 7-й граф де Монтихо, 6-й граф де Фуэнтидуэнья, 11-й маркиз де Ла-Альгаба, 7-й маркиз де Осера и 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Бездетен, ему наследовал его младший брат.

 Киприано Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 8-й граф де Монтихо, 7-й граф де Фуэнтидуэнья, 12-й маркиз де Ла-Альгаба, 8-й маркиз де Осера и 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовала его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 9-я графиня де Монтихо, 8-я графиня де Фуэнтидуэнья, 13-я маркиза де Ла-Альгаба, 16-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 10-й граф де Монтихо, 9-й граф де Фунтидуэнья, 14-й маркиз де Ла-Альгаба, 10-й маркиз де Осера, 17-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его младший сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904).

 Эрнандо Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1882—1936), 11-й граф де Монтихо и 18-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария дель Кармен и Сааведра и Кольядо (1899—1967), 13-я маркиза де Вильявисьоса.

 Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт и Сааведра (1922—1971), 12-й граф де Монтихо и 19-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Исабель Гомес и Руис.

 Хакобо Эрнандо Фитц-Джеймс Стюарт и Гомес (род. 1947), 13-й граф де Монтихо, 20-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 8-й герцог де Ла-Рока, 14-й маркиз де Вильявисьоса, 6-й маркиз де Ла-Лагуна, 4-й маркиз де Виана, 9-й маркиз де Кокилья, маркиз де Софрага, 4-й граф де Урбаса, граф де Торреэрмоса.

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Condes de Montijo 

 
Гранды Испании